Ortsname Borthwick:
 Borthwick, ein Ort in der schottischen Council Area Midlothian

Familienname Borthwick:

 Cameron Borthwick-Jackson (* 1997), englischer Fußballspieler
 Dave Borthwick († 2013), britischer Animator, Regisseur und Filmeditor
 E. Kerr Borthwick (1925–2008), schottischer Klassischer Philologe
 Emily Borthwick (* 1997), britische Hochspringerin
 Harry Borthwick (1898–1974), US-amerikanischer Botaniker
 Martha Borthwick (1869–1914), US-amerikanische Bibliothekarin und Übersetzerin
 Steve Borthwick (* 1979),  englischer Rugby-Union-Spieler